Olaszország
Magliano Alpi, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Magliano Alfieri, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében 
Magliano de’ Marsi, község Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Magliano Romano, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében 
Magliano Sabina, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Magliano di Tenna, település Olaszországban, Marche régióban, Fermo megyében 
Magliano in Toscana, település Olaszországban, Toszkána régióban, Grosseto megyében
Magliano Vetere, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében